Esistono più comuni francesi con questo nome

 Naussac – Aveyron
 Naussac – Lozère